Натуральне число 512
 512 рік до нашої ери
 512 рік нашої ери